Премия «Golden Boy» — ежегодная футбольная награда, вручаемая лучшему футболисту года в Европе. Обладатель награды должен быть младше 21 года и должен выступать в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов. Награда была учреждена главным редактором газеты Tuttosport в 2003 году. Первым обладателем стал Рафаэль Ван дер Варт из «Аякса».

Обладатели награды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт газеты Tuttosport 

 
Футбольные награды